Plusieurs courses portent le nom de Paris-Rouen :
 une course cycliste, disputée pour la première fois en 1869
 un concours automobile disputée en 1894.

Une ligne de chemins de fer, ouverte le .

L'Autoroute A13 est la voie rapide reliant Paris à Rouen.